Ванген може бити:

 Ванген (Гепинген), општина у округу Гепинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Ванген им Алгој, град у округу Равенсбург, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.